SMARCA1 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на X-хромосомі. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 1 054 амінокислот, а молекулярна маса — 122 605.

Кодований геном білок за функціями належить до гідролаз, активаторів, геліказ, регуляторів хроматину, фосфопротеїнів. 
Задіяний у таких біологічних процесах, як транскрипція, регуляція транскрипції, альтернативний сплайсинг. 
Білок має сайт для зв'язування з АТФ, нуклеотидами. 
Локалізований у ядрі.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома X

Некатегоризовані білки